Das Herrendoppel der French Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Max Mirny und Daniel Nestor, die in diesem Jahr mit unterschiedlichen Partnern antraten. Beide schieden jeweils in der zweiten Runde aus. Den Titel konnten die Brüder Bob und Mike Bryan gewinnen, die die Franzosen Michaël Llodra und Nicolas Mahut in drei Sätzen mit 6:4, 4:6 und 7:64 besiegten. Es war ihr vierzehnter gemeinsamer Grand-Slam-Titel und nach 2003 der zweite in Roland Garros. Es war außerdem bereits der siebte Saisontitel der Bryan-Brüder.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2013